Il singolare del torneo di tennis Wembley Championship 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale John Lloyd 6-4, 6-4, 6-3.

Teste di serie 
 Björn Borg (campione)
 Brian Gottfried (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wembley Championship 1977